Namur (ciutat de Bèlgica), ciutat al sud de Brussel·les capital de la regió de Valònia, de la província homònima 
 Província de Namur, província de Bèlgica dins de la regió de Valònia
 Comtat de Namur, feu del Sacre Imperi Romanogermànic entre el principat de Lieja, el ducat de Brabant i el comtat d'Hainaut